

Biografia

Fin da piccolo Carlo Cataldo si appassionò alla lettura e allo studio degli eventi storici; quando nel 1943 le scuole furono chiuse a causa della guerra nel territorio alcamese,  si dedicava alla lettura del Giornale di Sicilia acquistato dal padre giornalmente per conoscere le notizie importanti. Leggeva perfino La Divina Commedia e I promessi sposi che trovava fra i libri della biblioteca del padre.

Consultava testi di storia e trascriveva notizie su patrioti, scienziati e altri personaggi, che poi elencava e inventariava, aggiungendo dati ripresi da altre fonti d'informazioni.
Fin da ragazzo dimostrò il suo talento letterario, pubblicando a soli 14 anni un poemetto in dialetto, dedicato alla patrona di Alcamo e intitolato A Maria SS. di li Miraculi, ni lu quartu cintinariu di la so' truvazioni

Ancora studente di terza liceo, vinse il primo premio al concorso di carattere nazionale, bandito dal Ministero della pubblica istruzione fra gli alunni delle scuole, sull'argomento "il culto degli alberi"; e pubblicò un'apprezzata raccolta di poesie intitolata Nirvana azzurro dove esprime gioia, speranza e amore per la sua terra natìa; nei suoi sogni giovanili aspira a un cielo sereno. a un giorno senza domani.

Si laureò in Lettere con 110 e lode il 28 giugno 1956 presso l'Università di Palermo, con la tesi Folklore di Alcamo , essendo stato da sempre appassionato del folclore e della poesia dialettale; insegnò quindi materie letterarie per quarant'anni, di cui gli ultimi venti al Liceo classico "Cielo d'Alcamo" di Alcamo.

Attività letteraria 
Poeta classicheggiante, colto e raffinato, la sua attività letteraria è intensa e considerevole: a parte le sue opere di storia, arte e folklore, ha pubblicato molte opere in versi e in prosa dei suoi concittadini, curandole in modo scrupoloso, valorizzando così la cultura dialettale siciliana.

Per le sue opere storiografiche l'autore ha esaminato tantissimi documenti degli archivi notarili, chiese, diocesi, e privati nelle province di Trapani e Palermo, oltre a quelli di carattere nazionale di Milano, Roma, Mantova, Torino e Napoli.

Nel corso degli anni ha curato diverse interviste, dibattiti e articoli su periodici locali quali "Il Vespro", "La Gazzetta del Golfo", "Il Bonifato" e altri della provincia di Trapani.

Ha partecipato a diversi seminari e convegni, tra i quali quello sul folklore siciliano (1985) svoltosi a Trapani, e quello sull'"Ermeneutica antropologica e fonti del diritto" (1986), a Trapani.
Il 3 dicembre 2018 Cataldo è stato protagonista nel canale Rai Storia presentando il controverso personaggio di Garibaldi, da lui studiato a fondo e sul quale ha pubblicato alcune opere. 

Due delle sue opere, Alcamo e Garibaldi, e Calatafimi e Garibaldi sono presenti in bibliografie nazionale e internazionali.

Riconoscimenti

Pergamena-ricordo consegnata dal sindaco di Alcamo dr. Massimo Ferrara, come attestato di gratitudine da parte della cittadinanza per la sua attività letteraria (giugno 1997).
Presidente dell'Associazione dei Poeti dialettali "Cielo d'Alcamo", con cui ha pubblicato 7 antologie e curato una trentina di opere.
Socio dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
Socio della Società siciliana di storia patria.
Socio del Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo.
Socio onorario dell'Associazione per la tutela delle tradizioni popolari del Trapanese.
Cittadinanza onoraria della cittadina di Camporeale dal 1993, per avere scritto la prima storia documentata del paese. 
Menzione d'onore al Premio Internazionale di Studi Etnoantropologici "Pitrè-Salomone Marino" nel 1994 per la sua opera "Accanto alle aquile". 
Medaglia di bronzo da parte dell'Amministrazione Comunale di Palermo (2001) nell'ambito del Premio Internazionale di Studi Etnoantropologici "Pitrè-Salomone Marino" per l'anno 2000.
Targa in argento una per i suoi studi etnoantropologici e una  "per la sua encomiabile attività di ricerca e produzione scientifica nel segno del recupero e della salvaguardia delle tradizioni popolari siciliane".
Menzione speciale al Premio Internazionale "Giovi Città di Salerno" (2003) per il suo libro "La conchiglia di S. Giacomo" (copia di questo libro è stata richiesta, nel 2006, dall'Archivio Biblioteca della Cattedrale di Santiago di Compostela in Spagna).
Onorificenza di Cavaliere della Repubblica al Merito (2006).
Premio Internazionale "Teatro di Segesta" nel 2006.
Cittadinanza onoraria di Calatafimi Segesta, il 15 maggio 2008, conferita a Pianto Romano.
Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, il 2 giugno 2012.
Targa d'argento da parte del sindaco di Alcamo per le appassionate e approfondite ricerche storiche, miranti al rafforzamento e alla promozione dell'identità alcamese e delle antiche e nobili tradizioni di Alcamo. In data 19 marzo 2012.
Membro dell'équipe scientifica che cura l'Edizione Nazionale delle opere di Giuseppe Pitrè.
Pergamena, quale attestato di riconoscenza per i suoi 70 anni spesi a favore dell'arte, letteratura e folclore (14 giugno 2017, consegnato dal Sindaco di Alcamo dr. Domenico Surdi).

Pubblicazioni

In versi
1. A Maria Ss. di li Miraculi, ni lu quartu cintinnariu di la so 'lruvazioni (ed.Bagolino, Alcamo, 1947).

2. Nirvana azzurro; Alcamo, 1953

3. Inno a S. Benedetto nel XV centenario della nascita (480-1980), musicato dal Maestro Vincenzo Maria Cassarà; Alcamo, 1980

4. Inno a S. Scolastica nel XV centenario della nascita (480-1980), musicato dal Maestro Vincenzo Maria Cassarà; Alcamo, 1981

5. Inno a S. Francesco d'Assisi nell'VIII centenario della nascita (1181-1981), musicato dal M°. Vincenzo Maria Cassarà (1981).

6. Inno per il bicentenario dell'Incoronazione di Maria SS. dei Miracoli (1784-1984), musicato dal M°.Vincenzo Maria Cassarà; Alcamo, 1984

7. Inno a S. Chiara d'Assisi, musicato dal Maestro Vincenzo Maria Cassarà; Alcamo, 1999

In dialetto (inserite in antologie con altri poeti dialettali)

1. Zagare nuziali (1970)

2. Crisantemi (1970)

3. Ciuri di ciuri (1988)

4. Vuci di cori (1995)

5. Parpiti e suspiri (1997)

6. Luci di sintimenti (1998)

7. Filicità di vita (2000)

8. Surrisi di arvuli (2002)

9. Comu un sacru ritu (2006)

10. Acqua di surgenti (2011)

11. Sicilia bedda: poesie in dialetto siciliano di Pietro Mule; con introduzione e a cura di Carlo Cataldo, tipografia Olbia, Alcamo (1997)

12. Vecchi ricordi: poesie in dialetto siciliano di Giacomo Risico; con introduzione e a cura di Carlo Cataldo, ed.Campo, Alcamo (1997)

13. Lu me' cunfortu fu la puisia: poesie postume di Giuseppe Milotta; a cura di Stefano Milotta e Carlo Cataldo; prefazione di Carlo Cataldo, ed. Campo (1990)

14. Breviario lirico: versi postumi di Silvia De Caro Mirrione; editi a cura di Antonio Mirrione e Carlo Cataldo, ed.Campo, Alcamo (1987)

Storia, Arte e Folklore

l. Documenti inediti su chiese benedettine alcamesi; Alcamo, 1980

2. Guida storico-artistica dei beni culturali di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Salemi e Vita, Sarograf-Alcamo (1982).
 
3. Affreschi e decorazioni dello scomparso teatro comunale di Alcamo; Trapani, 1983

4. La Sacra Rappresentazione di Cristo in Alcamo. Cronistoria di una tradizione; Alcamo, 1984

5. Tradizioni religiose di Alcamo, edizioni Campo-Alcamo (1984).

6. Alcamo e Garibaldi. Saggio storico-commemoratìvo per il centenario della morte di Garibaldi, Edizioni Campo, Alcamo (1984)

7. Il culto di S. Carlo Borromeo in Alcamo, edizioni Campo, Alcamo (1984).

8. La chiesa e il culto di S. Tommaso apostolo in Alcamo, edizioni Campo, Alcamo (1985).

9. Il sacro nell'artigianato alcamese del passato; Trapani, 1985

10. Folklore sacro in Alcamo, Campo, Alcamo (1986).

11. Carteggio G. Pitrè - F. M. Mirabella (1986).

12. Tre atti rispettosi in un matrimonio alcamese dell'800; Alcamo, 1987

13. La rivoluzione del 1848 nella Sicilia occidentale: nuovi studi e nuovi documenti (con Giuseppe Mistretta Di Paola),edizioni Campo- Alcamo (1988). ]

14. Calatafimi e Garibaldi. Saggio storiografico sulla battaglia di Pianto Romano: 15 maggio 1860, Sarograf Alcamo (1990)

15. Accanto alle aquile. Il castello alcamese dì Bonifato e il santuario di S. Maria dell'Alto, ed. Brotto, Palermo (1991).

16. I giardini di Adone. Fede, feste e sinodi diocesani nel folklore di Alcamo,  Associazione per la tutela delle tradizioni popolari del trapanese, Trapani (1992).

17. Storia di Camporeale con documenti inediti, in L. ACCARDO - C. CATALDO, Storia di Camporeale (1993).

18. Cavalli e feste in Alcamo, in AA. vv., Cavalli, festa, città; Alcamo, 1994

19. Un poeta dell'età fridericiana, incluso in: Carlo Cataldo-B.Barranca, Cielo e il "contrasto" sul suo monumento, ed. Sarograf, Alcamo(1996).

20. I fratelli Sant'Anna, benemeriti del Risorgimento italiano, in AA. vv., Cultura e impegno civile.Omaggio a Rocco Fodale; Paceco, 1997

21. I suoni sommersi. Musica, danza e teatro ad Alcamo, edizioni Campo, Alcamo (1997).

22. Il pane della libertà. Storia della Casa di Ospitalità "A. Mangione" (Un contributo allo studio delle Opere Pie di Sicilia), edizioni Campo, Alcamo (1998).

23. Le Riparate. Il Reclusorio dell'Angelo Custode di Alcamo nella storia del costume in Sicilia, edizioni Campo, Alcamo (1998).

24. La Casa del Sole. Storia, folklore e cultura di Sicilia, ed, Campo (1999).

25. Il ponte e gli alberi. Cinque secoli di istruzione scolastica ad Alcamo nella storia della cultura in Sicilia; edizioni Campo, Alcamo (2000).

26. La conchiglia di S. Giacomo. Sette secoli di pii sodalizi ad Alcamo per la storia civile e religiosa della Sicilia, edizioni Campo, Alcamo  (2001).

27. Giovanni Battista Quinci, in Mazara 800-900a c. di A. Cusumano e R. Lentini (2002).

28. 130 anni di giornalismo alcamese (1873-2003). Dal "Segestano" al "Segestano News ", in AA. V.V., Alcamo e la Stampa, Trapani, Editoriale Siciliana Informazioni(2003).

29. Le rose di Damasco. La vita attiva alcamese dal '300 a oggi nella storia del lavoro in Sicilia (2003).

30. Forti come le rocce. Squadriglieri e garibaldini del Trapanese (1860 e 1862), in Studi garibaldini, n. 5/6, Marsala (2004).

31. Garibaldi e i Mille, da Marsala a Calatafimi (discorso commemorativo sul 15 maggio 1860) ed.Campo, Alcamo (2005).
 
32. La storia di Zalapì. Sei briganti ad Alcamo nel 1888 (con Erina Baldassano) ed. Campo (2005).

33. A perenne testimonianza. Epigrafi garibaldine nel Trapanese. Estratto da Studi garibaldini, n. 7, Marsala (2005).

34. I proverbi ritrovati. Aforistica popolare siciliana (2005).

35. Splendori della memoria: Arte, storia, cultura, mito e tradizioni popolari (2006).

36. Prima e dopo Garibaldi. Sicilia occidentale, 1789-1870 (2007).

37. Giovanni Pantaleo, alfiere del Risorgimento (in ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONI SUPERIORE - Castelvetrano Selinunte, Logoi, Trapani, 2007).
38. Calatafimi Segesta tra memoria e storia, edizioni Campo, Alcamo (2008).

39. Il processo Zalapì nel 1891 (con Erina Baldassano), ed.Campo (2008)

40. Uomini e stelle. Il ciclo esistenziale nel folklore di Alcamo e della Sicilia, edizioni Campo, Alcamo (2008)

41. Sei importanti documenti superstiti dell'antico archivio della chiesa di S. Maria del Soccorso e SS. Quattro Coronati (in P.ANCONA-E.PAPA, Due testimonianze di religiosità calatafimese, Alcamo, 2009)

42. Considerazioni sulla cultura presepiale in Italia (in Venite, adoremus, a cura di A. Amitrano, Etnostoria, Roma, dicembre 2009)

43. Il monte incantato. narrazioni e canti popolari nel folklore di Alcamo e della Sicilia (2010

44. La Patria e la Legge. Avvocatura e Risorgimento in 160 biografie, 2011

45. Ultimi fuochi: Storia del Liceo Classico di Alcamo negli anni finali della sua autonomia (in Lo frutto, 2012)

46. Le sabbie colorate. Tradizioni della Settimana Santa ad Alcamo (2012)

47. Lo scultore alcamese Giuseppe Bambina: con rassegna fotografica delle sue opere a cura dei figli Antonino e Silvana Bambina, (2014)

48. Alcamo nella storia, nella leggenda e nell'arte / Salvatore Messina; con prefazione di Carlo Cataldo e Giovanni Messina 
Campo, Alcamo (2015)

49-52. G. PITRE' Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano: 4 volumi pubblicati in edizione critica, a cura di Carlo Cataldo per l'Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Pitrè, decretata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con introduzioni, note esplicative, numerose appendici del Curatore e con indicazione delle varianti eseguita sugli ingenti manoscritti pitreiani, conservati nel Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo (2008)

Note

Bibliografia
 
Lo frutto, i 150 anni del Liceo Classico di Alcamo, a cura di Francesco Melia e Gaetano Stellino, p.82-85 e 168; ed. Campo; Alcamo, 2012

Voci correlate
Alcamo
Calatafimi Segesta
Pianto Romano
Garibaldi
Nello Morsellino
Folclore
Giuseppe Pitrè

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 

Bambini prodigio
Studenti dell'Università degli Studi di Palermo